Коган, Борис:
 Коган, Борис Борисович (1896—1967) — российский революционер, партийный деятель; терапевт, доктор медицинских наук, профессор (1939), Заслуженный деятель науки РСФСР (1960).
 Коган, Борис Григорьевич (род. 1958) — дерматовенеролог, доктор медицинских наук, профессор.
 Коган, Борис Маркович (1940—1993) — американский, ранее советский шахматист, международный мастер (1982).
 Коган, Борис Самуилович — советский журналист и театральный критик
 Коган, Борис Яковлевич (1914—2012) — советский и американский учёный в области информатики, математического моделирования, физиологии.